Alfonso III puede referirse a las siguientes personas:

 Alfonso III de Aragón, rey de Aragón (1265-1291).
 Alfonso III de Asturias, rey de Asturias (c. 848-910).
 Alfonso III de Este, duque de Módena y de Reggio entre 1628 y 1629.
 Alfonso III de Portugal, rey de Portugal (1210-1279).